Moulin kan syfta på följande:
 Moulin, en fiktiv ort i Tintins äventyr, se Moulinsart
 Moulin-sous-Touvent, kommun i departementet Oise i regionen Hauts-de-France, Frankrike